Elgin puede hacer referencia a;

Elgin (condado de Lancaster, Carolina del Sur) condado de Lancaster en Estados Unidos.
Elgin (condado de Kershaw, Carolina del Sur) condado de Kershaw en Estados Unidos.